

Patronyme
 Achille Ridolfi (1979-), acteur de théâtre et de cinéma belge ;
 Alighiero Ridolfi (1924-1978), coureur cycliste italien ;
 Carlo Ridolfi (1594-1658), peintre et écrivain italien ;
 Claudio Ridolfi (1560-1644), peintre italien ;
 Cosimo Ridolfi (1794-1865), agronome, homme d'État, patriote du Risorgimento et philanthrope italien ;
 Michele Ridolfi (1793-1854), peintre italien ;
 Niccolò Ridolfi, (1501-1550), cardinal, archevêque de Florence ;
 Niccolò Ridolfi (1578-1650), maître de l'ordre des Prêcheurs ;
 Ottavio Ridolfi (1582-1642), cardinal italien ;
 Roberto di Ridolfi (1531-1612), noble et conspirateur italien (florentin) ;
 Roberto Ridolfi (1899-1991), historien italien. 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien